Forlanini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Forlanini (1847–1918), italienischer Mediziner
 Enrico Forlanini (1848–1930), italienischer Ingenieur, Erfinder und Luftfahrtpionier